Чемпионат Азии по снукеру (, официальное название ACBS Asian Championship — по названию организации любительского снукера ACBS) — главный непрофессиональный (любительский) снукерный турнир в Азии. 

Турнир впервые был проведён в 1984 году, сразу после создания главной снукерной организации Азии — ACBS. С 1993 начал проводиться и юниорский чемпионат. Сначала на обоих турнирах доминировали представители Таиланда, затем к ним присоединился Китай. По состоянию на 2010 год на счету тайских игроков 15 побед на «взрослом» чемпионате Азии из 26 розыгрышей турнира в общем.

В последнее время победители обеих категорий турнира получают право выступать в мэйн-туре на следующий сезон.

Победители

Победители юниорского турнира

Ссылки 

 Таблица победителей и краткое описание чемпионата в Архиве Криса Тёрнера 

Снукерные турниры